Сандей () — топоним Шотландии:
 Сандей — остров в архипелаге Оркнейских островов.
 Сандей — аэропорт острова.
 Сандей — остров в архипелаге Внутренние Гебриды.

Персоналии 
 Сандей, Джонсон (род. 1981) — нигерийский футболист.
 Сандей, Стивен (род. 1988) — испанский футболист нигерийского происхождения.

Прочее 
 Сандей — десерт.

См. также 
 Сандой — остров Фарерского архипелага.
 Сандрей — остров в составе островов Барра, Внешние Гебриды.
 Санди